Эрбе:

 Эрбе — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Верона.
 Эрбе, Кэтрин (род. 1965) — американская актриса.
 Пьяцца делле Эрбе — площадь в городе Верона (Италия), расположена на месте античного форума.

См. также 
 Erbe